Carnival of Light peut désigner :
 Carnival of Light, une chanson des Beatles jamais publiée
 Carnival of Light, un album du groupe anglais Ride.